Mackenzie (Canada), de langste rivier van Canada
 Mackenzie (Queensland), een zijtak van de Fitzroy in Queensland, Australië
 Mackenzie (Victoria), een zijtak van de Wimmera in West Victoria, Australië
 Mackenzie (Nieuw-Zeeland), rivier in het zuidelijk eiland van Nieuw-Zeeland
 Mackenzie (Nova Scotia), rivier in de Canadese provincie Nova Scotia.

Zie ook 
 Mackenzie (doorverwijspagina)
 McKenzie (rivier) (doorverwijspagina)